Ингольштадт:

 Ингольштадт — город в Германии, в земле Бавария на реке Дунай.
 «Ингольштадт» — немецкий хоккейный клуб из города Ингольштадт.
 «Ингольштадт 04» — немецкий футбольный клуб из города Ингольштадт.